Sehnsucht – stan psychiczny
 Sehnsucht – album muzyczny grupy Rammstein (1997)
 Sehnsucht – tytułowa piosenka z albumu Rammstein (1997)
 „Sehnsucht” - singel Jimmy’ego Makulisa (1961) 
 Sehnsucht – album muzyczny grupy Schiller (2008)
 Sehnsucht – album muzyczny szwajcarskiego duetu Lacrimosa (2009)

Zobacz też 
 Nur wer die Sehnsucht kennt – album muzyczny niemieckiej grupy Die Flippers (1986)
 Sehnsucht nach Irgendwo – album muzyczny Die Flippers (1993)